Лига Ирландии 1943/1944 () — 23-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Юнайтед» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1943/1944
Ирландия
Ирландия
1943 год в Ирландии
1944 год в Ирландии